Western Automobile Company steht für:

 Western Automobile Company (Colorado), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Western Automobile Company (Illinois), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Western Automobile Company (Washington), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller